Sorpasso, manovra della guida di autoveicoli
Sorpasso, mossa del bridge
Il sorpasso, film di Dino Risi, del 1962
Sorpasso (economia), sorpasso di una nazione in termini di prodotto interno lordo